USS Whipple — кораблі ВМС США, названі на честь комодора Абрагама Віппла  ().

 USS Whipple (DD-15) — есмінець ВМС США типу «Бейнбрідж». На службі протягом 1903-1919 років, після чого зданий на злам.
 USS Whipple (DD-217) — есмінець ВМС США типу «Клемсон». На службі протягом 1920-1945 років. У 1947 році зданий на злам.
 USS Whipple (FF-1062) — ескортний есмінець (з 1975 року - фрегат) ВМС США типу «Нокс». На службі протягом 1970-1992 років. У 2002 році проданий ВМС Мексики, де отримав назву «ARM Mina (F-214)». Станом на 2023 рік перебуває у строю.

 

Назви військових кораблів США
Багатозначні терміни